Nachrichten steht für:
 Nachrichten, regelmäßige Berichterstattung über aktuelle Ereignisse
 Plural von Nachricht (Journalismus)
 Nachrichten, deutsche Bezeichnung für den Instant Messenger Messages von Apple für OS X und iOS
 Nachrichten (Windows), ein Instant Messenger für Windows, siehe Windows-App
 Nachrichten (Zeitung), sowjetische deutschsprachige Tageszeitung aus der Wolgadeutschen Republik

Die Nachrichten steht für:
 Die Nachrichten, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2005
 Die Nachrichten (Roman), Roman von Alexander Osang aus dem Jahr 2000

Siehe auch: